El apellido De Witt o de Witt puede hacer referencia a:

Personas 
 Jacob de Witt (1589 - 1674), burgomaestre de la ciudad de Dordrecht, en los Países Bajos.
 Johan de Witt (1625 - 1672), importante político holandés del siglo XVII, hijo del anterior.
 Cornelis de Witt (1623 - 1672), político holandés, hijo también de Jacob de Witt, hermano mayor de Johan de Witt.

Lugares 
 La isla De Witt, en el suroeste de Tasmania, Australia.
 Varias localidades en los Estados Unidos:
 De Witt, en el estado de Arkansas.
 De Witt, en Iowa.
 De Witt, en Misuri.
 De Witt, en Nebraska.
 De Witt, en Nueva York.